Adam Kaufman, acteur américain (1974-)
 Adam Kaufman, personnage de la série télévisée 24 heures chrono